Mariusz Malec (ur. 1968) – polski reżyser, dokumentalista i scenarzysta
 Mariusz Malec (ur. 1995) – polski piłkarz